Diplodokokształtne (Diplodocoidea) – nadrodzina dinozaurów z infrarzędu zauropodów.

Systematyka 
Fragment kladogramu autorstwa Harrisa i Dodsona z 2004 na podstawie wcześniejszego wykonanego przez Wilsona w 2002..

Kladogram autorstwa Taylora i Naisha z 2005, zmodyfikowany. Diplodocoidea zdefiniowano w nim jako zawierające diplodoka, ale nie saltazaura. W ich obrębie umieszczono klad Diplodocimorpha obejmujące diplodoka i rebbachizaura.

Przypisy